Contea (county) – nei paesi anglosassoni, nella Repubblica Ceca, in Slovacchia, in Ungheria e in Estonia, suddivisione amministrativa del territorio
 Contea – secondo il diritto comitale era un territorio feudale affidato ad un conte, con particolare giurisdizione
 Contea o più spesso Contado – in epoca comunale il territorio circostante una città
 Contea – frazione del comune italiano di Montebelluna, in provincia di Treviso
 Contea – frazione del comune italiano di Rufina, nella città metropolitana di Firenze
 La Contea – la terra abitata dagli Hobbit nel romanzo Il Signore degli Anelli di John Ronald Reuel Tolkien

Pagine correlate 
Gran Contea

Altri progetti